Святослав Игоревич — имя русских князей:
 Святослав Игоревич (убит в 972) — великий князь киевский (945—972), знаменитый полководец, сын Игоря Рюриковича.
 Святослав Игоревич (убит в 1211) — князь волынский и перемышльский, сын Игоря Святославича.